Gehler ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Gehler (1601–1676), Sekretär im Fürstentum Sagan und in Görlitz, Görlitzer Bürgermeister und Landesherr
 Georg Gehler (1927–2020), deutscher Landwirtschaftspädagoge, Heimatforscher und Genealoge
 Jan Gehler (* 1983), deutscher Theaterregisseur

 Matthias Gehler (* 1954), deutscher Journalist
 Michael Gehler (* 1962), österreichischer Historiker
 Ralf Gehler (* 1963), deutscher Musikwissenschaftler und Sackpfeifer
 Willy Gehler (1876–1953), deutscher Bauingenieur und Wissenschaftler

Siehe auch
 Gehler (Adelsgeschlecht)
 Gähler